Алисия Роэнн Уитт (; род. ) — американская актриса и певица.

Ранние годы 
Алисия Уитт родилась в Вустере, штат Массачусетс. С детства выступала на любительской сцене. В возрасте четырнадцати лет после получения диплома о среднем образовании переехала в Голливуд, чтобы продолжить изучать музыку и актёрское мастерство. После нескольких появлений в различных телешоу, в 1984 году получила роль Алии Атрейдес в фильме Дэвида Линча «Дюна».

Карьера 
В начале девяностых Алисия Уитт начала свою карьеру на экране. После нескольких ролей в независимых фильмах она получила хорошие отзывы и специальный приз кинофестиваля «Сандэнс» за исполнение главной роли в фильме 1994 года «Убийство ради забавы». После ролей второго плана в фильмах «Четыре комнаты» и «Опус мистера Холланда» Уитт получила роль дочери героини Сибилл Шеперд в комедийном сериале «Сибилл», где снималась с 1995 по 1998 год. После она сыграла главную женскую роль в фильме «Городские легенды», а после в основном была заметна благодаря ролям второго плана в фильмах «Ванильное небо», «Любовь с уведомлением» и «Видимость гнева».

На телевидении Уитт снялась в мини-сериале «Кольцо Нибелунгов» в 2004 году, а после в нескольких телефильмах для женского кабельного канала Lifetime. В 2007 году она снялась с Аль Пачино в провальном фильме «88 минут». Позже, исполняла второстепенные роли в сериалах «Закон и порядок: Преступное намерение», «Менталист» и «Огни ночной пятницы».

Среди известных проектов в актерской карьере Уитт также «Элементарно», «Ходячие мертвецы» и «Твин Пикс». В 2021 году снялась в криминальной комедии «Аферистка».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Выпускники Бостонского университета
Музыканты из Вустера (Массачусетс)
Киноактрисы США